Сэки:
 Секи — город в японской префектуре Гифу.
 Сэки, Акико (1899—1973) — японская певица (сопрано), хоровой дирижёр и общественный деятель.
 
 Сэки, Канами (род. 2000) — японская хоккеистка.
 Сэки, Томокадзу (род. 1972) — японский сэйю.
 Сэки, Тосихико (род. 1962) — японский сэйю.
 Сэки, Цутому (род. 1930) — японский астроном, родившийся в городе Коти префектуры Коти.
 Сэки, Юкио (1921—1944) — лейтенант Императорской морской авиации, первый командир подразделения камикадзе.

См. также